Gorlice (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Klein-Polen
 Gorlice (gemeente), een landgemeente in dit district
 Gorlice (stad), een stad in deze gemeente